Algumas instituições de ensino superior designadas habitualmente "Faculdade de Ciências":
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve

Desambiguações de organizações